Unterseeboot 27 ou U-27 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et plus tard:
L'Unterseeboot 27, navire de tête de type U 27, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1913 durant la Première Guerre mondiale et qui a été coulé le 
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
UB-27, un sous-marin de type UB II lancé en 1915 et qui a été coulé le .
UC-27, un sous-marin de type UC II lancé en 1916 et qui s’est rendu le 

L'Unterseeboot 27, un sous-marin de type VII.A, qui a été lancé en 1936 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé le .
L'Unterseeboot 27, un sous-marin de type 206 de la Bundesmarine, qui a été lancé en 1974 et qui a été démoli en 1996.

Unterseeboot 27 ou U-27 ou U-XXVII peut faire référence également à:
L'Unterseeboot 27, navire de tête de la classe U-27, sous-marin de la marine austro-hongroise pendant la Première Guerre mondiale.

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1930
Bateau des années 1970